El Carril puede referirse a:

 El Carril, localidad de la provincia de Salta en Argentina;
 El Carril, localidad de la provincia de León en España.